Kőszeghy ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislaus Kőszeghy von Remete (1745–1828), Bischof des Csanáder Bistums (1800–1828)
 Péter Kőszeghy (* 1971), ungarischer Komponist und Musikpädagoge